Ово је листа главних статистика каријере професионалног тенисера Роџера Федерера.

Достигнућа 

Роџер Федерер је у каријери освојио све гренд слем турнире у појединачној конкуренцији и укупно их има 20 (шест Отворених првенстава Аустралије, један Ролан Гарос, осам Вимблдона и пет Отворених првенстава САД), што је рекорд у мушкој конкуренцији. Такође је освојио и 28 турнира АТП Мастерс 1000 серије, шест титула на Тенис мастерс купу, златну медаљу у игри парова са Станисласом Вавринком на Летњим олимпијским играма 2008. у Пекингу и сребро на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону. Федерер држи многе рекорде од којих су најзначајнији учествовање на 10 узастопних гренд слем финала (од Вимблдона 2005. до Отвореног првенства САД 2007), 31 гренд слем финале укупно и 23 узастопна гренд слем полуфинала (од Вимблдона 2004. до Отвореног првенства Аустралије 2010). Такође држи и рекорд опен ере по броју узастопних победа и на травнатој подлози (65) и на бетону (56).

Федерер држи рекорд по броју узастопних (237) и укупних (310) недеља проведених на првом месту АТП листе. Такође, успео је да освоји Отворено првенство Аустралије, Вимблдон и Отворено првенство САД у истој години три пута, 2004, 2006. и 2007. Са 103 освојена турнира у појединачној конкуренцији, Федерер је други на листи тенисера са највише титула.

Гренд слем финала

Појединачно: 31 (20:11)

Остала значајна финала

Финала завршног првенства сезоне

Појединачно: 10 (6:4)

Финала АТП мастерс 1000 серије

Појединачно: 50 (28:22)

Парови: 3 (1:2)

Мечеви за олимпијске медаље

Појединачно: 2 (1:1)

Парови: 1 (1:0)

АТП финала

Појединачно: 157 (103:54)

Парови: 14 (8:6)

Успеси на великим турнирима 

{|class=wikitable style=text-align:center;font-size:73%
|- style="background:#efefef;"
! Турнир !! 1998. !! 1999. !! 2000. !! 2001. !!  2002. !!  2003. !!  2004. !!  2005. !!  2006. !!  2007. !! 2008. !! 2009. !!  2010. !! 2011. !! 2012. !! 2013. !! 2014. !!  2015. !!  2016. !!  2017. !!  2018.!!  2019. !!  2020. !! 2021. !!!|О/И !!|Поб-пор
|-
| colspan="26" | Гренд слем турнири
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Аустралија
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|КВ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|4К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|4К
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:thistle;"| Ф
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|4К
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|6 / 21
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|102–15
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Ролан Гарос
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|4К
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|4К
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|4К
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|1 / 19
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|73–17
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Вимблдон
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|8 / 22

|  style="text-align:center; background:#efefef;"|105–14
|-
|style="background:#EFEFEF;" | САД
| style="text-align:center;"|A
| style="text-align:center;"|КВ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|4К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|4К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|4К
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:thistle;"| Ф
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|4К
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:thistle;"| Ф
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|4К
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|5 / 19

|  style="text-align:center; background:#efefef;"|89–14
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Победа - пораза
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|0–0
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|0–2
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|7–4
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|13–4
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|6–4
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|13–3
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|22–1

|  style="text-align:center; background:#efefef;"|24–2
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|27–1

|  style="text-align:center; background:#efefef;"|26–1
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|24–3
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|26–2
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|20–3
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|20–4
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|19–3
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|13-4
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|19-4
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|18-4
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|10-2
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|18-1
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|14-2
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|18-4
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|5-1
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|7-1
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|20 / 81
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|369–60
|-
| colspan="26" | Завршно првенство сезоне
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Тенис мастерс куп
| style="text-align:center;"|A
| style="text-align:center;"|A
| style="text-align:center;"|A
| style="text-align:center;"|A
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|ГФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|6 / 17
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|59–17
|-
| colspan="26" | Олимпијске игре
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Летње Олимпијске игре
| colspan="2" style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| colspan="3" style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| colspan="3" style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| colspan="3" style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| colspan="3" style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
| style="text-align:center;| Н
| colspan="4" style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
| style="text-align:center;| Н
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|0 / 4
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|13–5
|-
| colspan="26" | Турнири АТП мастерс 1000 серије
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Индијан Велс
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|КВ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"| ПФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:yellow;"| ПФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|5 / 18

|  style="text-align:center; background:#efefef;"|66–13
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Мајами
| style="text-align:center;"|A
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|4К
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"| ПФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|4К
|  style="text-align:center; background:yellow;"| ПФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
| style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|4 / 18
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|56–14
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Монте Карло
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"| 3К
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"| 3К
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|0 / 13
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|30–13
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Рим
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"| ПФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:yellow;"| ПФ
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
| style="text-align:center;"| Н
| style="text-align:center;"| Н
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center;"| Н
| style="text-align:center;"| Н
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|0 / 17

|  style="text-align:center; background:#efefef;"|34–16
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Мадрид
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|6 / 15
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|49–9
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Канада
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
| style="text-align:center;| Н
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2 / 12
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|35–10
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Синсинати
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;| Н
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|7 / 17
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|47–10
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Шангај
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|3 / 15
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|41–12
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Париз
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|1 / 13
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|23–11
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Победе
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|0-0
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|0-2
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2-8
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|8-7
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|18-8
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|21-8
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|20-3
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|27-1
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|34-3
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|26-7
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|22-8
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|24-6
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|22-7
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|22-7
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|23-3
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|14-6
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|28-6
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|16-6
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|3-2
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|20-1
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|14-5
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|13-3
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|0-0
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|0-0
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|28 / 138
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|381 - 108
|-
| colspan="26" | Статистика каријере
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Година
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|1998.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|1999.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2000.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2001.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2002.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2003.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2004.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2005.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2006.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2007.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2008.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2009.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2010.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2011.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2012.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2013.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2014.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2015.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2016.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2017.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2018.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2019.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2020.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2021.
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|Каријера
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|Победа %
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Одиграни турнири
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|14
| style="text-align:center;"|28
| style="text-align:center;"|22
| style="text-align:center;"|25
| style="text-align:center;"|23
| style="text-align:center;"|17
| style="text-align:center;"|15
| style="text-align:center;"|17
| style="text-align:center;"|16
| style="text-align:center;"|19
| style="text-align:center;"|15
| style="text-align:center;"|18
| style="text-align:center;"|16
| style="text-align:center;"|17
| style="text-align:center;"|17
| style="text-align:center;"|17
| style="text-align:center;"|17
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|12
| style="text-align:center;"|13
| style="text-align:center;"|14
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|5
|  style="text-align:center; background:#efefef;" colspan="2"|366
|-
|style="background:#EFEFEF;" |Титуле
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|11
| style="text-align:center;"|11
| style="text-align:center;"|12
| style="text-align:center;"|8
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|0
|  style="text-align:center; background:#efefef;" colspan="2"|103
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Вицешампион
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|0
|  style="text-align:center; background:#efefef;" colspan="2"|54
|-
|style="background:#EFEFEF;"style="background:#ccf;"| Поб-пор на бетону
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|2–2
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|7–7
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|24–15
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|21–9
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|30–11
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|46–11
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|46–4
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|50–1
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|59–2
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|44–6
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|34–10
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|36–10
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|47–7
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|46–7
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|41–7
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|28–11
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|56-7
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|39-6
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|8-2
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|40-4
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|36-8
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|33-7
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|5-1
| style="text-align:center;"style="background:#ccf;"|1-1
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|783-156
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|83%
|-
|style="background:#cfc;"| Поб-пор на трави
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|0–0
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|0–2
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|2–3
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|9–3
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|5–3
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|12–0
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|12–0
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|12–0
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|12–0
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|6–0
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|11–1
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|7–0
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|8–2
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|6–1
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|15–2
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|5–1
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|9-1
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|11-1
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|10-3
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|12-1
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|12-2
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|11-1
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|/
| style="text-align:center;"style="background:#cfc;"|5-2
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|192–29
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|87%
|-
|style="background:#ebc2af;| Поб-пор на шљаци
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|0–1
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|0–4
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|3–7
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|9–5
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|12–5
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|15–4
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|16–2
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|15–2
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|16–3
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|16–3
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|21–4
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|18-2
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|10–4
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|12–4
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|15–3
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|12–5
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|8-4
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|13-4
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|3-2
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|0-0
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|0-0
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|9-2
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|0-0
| style="text-align:center;"style="background:#ebc2af;|3-1
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|226–71
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|76%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Поб-пор на тепиху
| style="text-align:center;"|0–0
| style="text-align:center;"|6-4
| style="text-align:center;"|7–4
| style="text-align:center;"|10–4
| style="text-align:center;"|11–4
| style="text-align:center;"|5–2
| style="text-align:center;"|0–0
| style="text-align:center;"|4–1
| style="text-align:center;"|5–0
| style="text-align:center;"|2-0
| style="text-align:center;"|0–0
| colspan="13" style="text-align:center; color:#ccc;"|Подлога укинута
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|50-19
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|72%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Поб-пор у каријери
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2–3
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|13–17
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|36–39
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|49–21
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|58–23
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|78–17
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|74–6
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|81–4
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|92–5
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|68–9
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|66–15
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|61–12
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|65–13
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|64–12
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|71–12
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|45–17
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|73-12
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|63-11
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|21-7
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|52-5
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|48-10
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|51-8
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|5-1
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|9-4
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|1251-275
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|82%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Проценат победа
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|40%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|43%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|55%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|70%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|73%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|82%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|93%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|95%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|95%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|88%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|81%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|84%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|83%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|84%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|86%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|73%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|86%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|85%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|75%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|91%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|83%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|84%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|83%
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|69%
|  style="text-align:center; background:#efefef;" colspan="2"|82%
|-
|style="background:#EFEFEF;"|Позиција на АТП листи на крају год.
| style="text-align:center;"|301
| style="text-align:center;"|64
| style="text-align:center;"|29
| style="text-align:center;"|13
| style="text-align:center; background:#eee8aa;"|6
| style="text-align:center; background:thistle;"|2
| style="text-align:center; background:#0f0;"|1
| style="text-align:center; background:#0f0;"|1
| style="text-align:center; background:#0f0;"|1
| style="text-align:center; background:#0f0;"|1
| style="text-align:center; background:thistle;"|2
| style="text-align:center; background:#0f0;"|1
| style="text-align:center; background:thistle;"|2
| style="text-align:center; background:#9cf;"|3
| style="text-align:center; background:thistle;"|2
| style="text-align:center; background:#eee8aa;"|6
| style="text-align:center; background:thistle;"|2
| style="text-align:center; background:#9cf;"|3
| style="text-align:center;"|16
| style="text-align:center; background:thistle;"|2
| style="text-align:center; background:#9cf;"|3
| style="text-align:center; background:#9cf;"|3
| style="text-align:center; background:#eee8aa;"|5
| style="text-align:center;"|16
|  style="text-align:center; background:#efefef;" colspan="2"||}

 СР = однос броја турнира који је освојио и турнира на којима је учествовао
 НМС = није турнир мастерс серије
 У табели Мастерса у Мадриду, уписани су резултати и са Мастерса у Хамбургу који се пре тога одржавао.
 У табели Мастерса у Шангају, уписани су резултати и са Мастерса у Штутгарту, односо Мадриду (на тврдој подлози) који су се пре тога одржавали.

 Рангирање на АТП листи 

 Недеље на првом месту 

 Недеље проведене на позицијама на АТП листи Од 10.јуна 2002. до данасПровео је више од 920 недеља међу првих 10 од чега 750 недеља међу три најбоља играча света.

Бр. 1 – 310 недеља
Бр. 2 – 218 недеља
Бр. 3 – 222 недеље
Бр. 4 – 54 недеље
Бр. 5 – 55 недеља
Бр. 6 – 38 недеља
Бр. 7 – 17 недеља
Бр. 8 – 26 недеља
Бр. 9 – 13 недеља
Бр. 10 – 8 недеља

Током сезоне

Размак између првог и последњег доласка на прво место

Најстарији број један у историји после титуле у Штутгарту у јуну 2018.

 Зарада од АТП турнира 

 Однос победа и пораза против других тенисера Победе против топ 10 играчаОднос победа и пораза против тенисера који су се некада у својој каријери налазили међу првих 20 на АТП листи:
Имена тенисера који су били први на АТП листи су подебљана

 Енди Родик 21–3
 Николај Давиденко 19–2
 Новак Ђоковић 24–27
 Лејтон Хјуит 18–9
 Михаил Јужни 17–0
 Давид Ферер 17–0
 Робин Седерлинг 16–1
 Станислас Вавринка 23–3
 Хуан Мартин дел Потро 18–7
 Ришар Гаске 18–2
 Филип Колшрајбер 14-0
 Jarkko Nieminen 14-0
 Радек Штјепанек 14–2
 Иван Љубичић 13–3
 Томи Хас 13–3
 Фернандо Гонзалез 12–1
 Иво Карловић 12–1
 Никола Кифер 12–3
 Томаш Бердих 12–6
 Енди Мари 14–11
 Томи Робредо 11–1
 Жо-Вилфрид Цонга 12-6
 Давид Налбандијан 11–8
 Andreas Seppi 10-0
 Џејмс Блејк 10–1
 Xavier Malisse 10-1
 Марат Сафин 10–2
 Хуан Карлос Фереро 10–3
 Рафаел Надал 16–24
 Fabrice Santoro 9-2
 Роберто Баутиста Агут 9-0
 Марин Чилић 9–1
 Марди Фиш 8–1
 Гаел Монфис 10-4
 Андре Агаси 8–3
 Арно Клеман 8–3
 Кеи Нишикори 8–3
 Тим Хенман 7–6
 Карлос Моја 7–0
 Фернандо Вердаско 7–0
 Томас Јохансон 7–0
 Маркос Багдатис 7–1
 Марио Анчић 6–1
 Јанко Типсаревић 6–0
 Никола Алмагро 5–0
 Гастон Гаудио 5–0
 Јонас Бјеркман 5–0
 Џон Изнер 7–2
 Жил Симон 5–2
 Јиржи Новак 5–4
 Никола Ескиде 4–3
 Мајкл Ченг 4–1
 Николас Масу 4–1
 Марк Филипоузис 4–1
 Грег Руседски 4–1
 Парадорн Сричапан 4–0
 Никола Лапенти 4–0
 Игор Андрејев 4–0
 Гиљермо Кањас 3–3
 Александар Зверев 3–3
 Алберт Коста 3–2
 Себастијан Грожан 3–2
 Карол Кучера 3–1
 Рајнер Шитлер 3–1
 Маријано Забалета 3–1
 Сем Квери 2–0
 Гиљермо Корија 3–0
 Јевгениј Кафељников 2–4
 Доминик Тим 2–4
 Алекс Кореча 2–3
 Марк Росе 2–2
 Горан Иванишевић 2–0
 Рихард Крајичек 2–0
 Марсело Риос 2–0
 Тејлор Дент 2–0
 Ернестс Гулбис 2–1
 Бјерн Фау 2–1
 Магнус Ларсон 1–1
 Андреас Винчигера 1–1
 Ричард Фромберг 1–1
 Филипо Воландри 1–1
 Петер Веселс 1–1
 Луис Орна 1–1
 Ђанлука Поци 1–1
 Феликс Мантиља 1–1
 Доминик Хрбати 1–2
 Вејн Фереира 1–2
 Густаво Киртен 1–2
 Томас Енквист 1–3
 Тод Мартин 1–0
 Магнус Норман 1–0
 Седрик Пиолин 1–0
 Пит Сампрас 1–0
 Сержи Бругера 0–1
 Андреј Медведев 0–1
 Кенет Карлсен 0–1
 Франциско Клавет 0–1
 Андреа Гауденци 0–1
 Бајрон Блек 0–1
 Јан Симериник 0–1
 Маркус Ханшк 0–1
 Лукас Арнолд Кер 0–1
 Франко Сквиљари 0–2
 Патрик Рафтер''' 0–3

 *Подаци од 15. јануара 2020.

Види још 
 Статистике каријере Рафаела Надала
 Статистике каријере Новака Ђоковића
 Статистике каријере Ендија Марија

Референце 

Федерер
Роџер Федерер